«Inside Out» — перший студійний альбом американської співачки і акторки Еммі Россум. В США вийшов 23 жовтня 2007. На 11 травня 2008 альбом продався у 28,090 копій.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Кліп Slow Me Down 
 Кліп Falling 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Еммі Россум
Альбоми Geffen Records
Альбоми та пісні, спродюсовані Стюартом Бовлієм
Дебютні альбоми‎ 2007